Jus Noctis, ou "Leis da Noite" em latim, é um evento cultural que acontece periodicamente em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, com aspectos ligados ao obscuro e ao gótico (música, estilo e design) e ao teatro, desde 2001. Uma festa com elementos da "cultura obscura" tais como poesia do mal do século e um pouco de ironia na forma de performance. 
 
O projeto é constituído por:

 Performances Teatrais onde membros do grupo de teatro amador Jus Noctis (Stradh, Livia Yorke, Vagrant Gabriel, Thales Alasso Lotoreo, Fernanda Ariel, Soth, Eduardo Thorn, Monjh, Woher, Madeleine e convidados) desenvolvem apresentações, improvisos e experimentos teatrais com textos de autores consagrados como Neil Gaiman, Lord Byron, Charles Baudelaire, Augusto dos Anjos, Dante Alighieri, Álvares de Azevedo, Marquês de Sade, H. P. Lovecraft e outros.
 Discotecagem (música mecânica como preferem Conde Stradh e Livia Yorke) com diversos estilos dentro dos conceitos dos anos 1980 e 1990, gótico, neogótico, electrogótico, industrial, darkwave, EBM, pós-punk, rock gótico, synthpop e vários outros gêneros. Bandas: Lacrimosa, The Smiths, Joy Division, Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy, Dead Can Dance, Clan of Xymox, Alien Sex Fiend, Xmal Deutschland, Das Ich, Siouxsie & The Banshees, Cocteau Twins, Depeche Mode, Radiohead, Varsóvia, New Order, Rammstein, HIM, The 69 Eyes, Cabine C, Ikon, Echo & the Bunnymen, David Bowie, Corpus Delict, Ataraxia, Athamay, Love Like Blood, The Mission, Sheraphim Sock, Arc Gothic, Nine Inch Nails, And One, Combichrist, Psyclon Nine, Bella Morte, The Cruxshadows, Nosferatu, Vzyadoq Moe, Suspiria, Bauhaus, Placebo, Type O Negative, Blutengel, Portishead, Deathstars, Death in June, Theatre of Tragedy, Enjoy, Nightwish, Interpol, Duran Duran, Rapture, Killers, The Cure, Eurythmics, Marilyn Manson, Talking Heads, Simple Minds, London After Midnight, Diva Destruction, Noisuf-X e inúmeras outras.
 Shows de bandas nacionais com características e influências correspondentes às bandas da discotecagem.
 Saraus, sempre abertos para a participação do público, com declamações de poemas e mini-performances
 Exposições de arte e cinema, exibição de vídeos
 Sorteio de brindes especiais para o público
 Lives de RPG
 Divulgação da cultura underground, alternativa e gótica
 Festa à fantasia de Dia das Bruxas todos os anos, conhecida na cidade como "Jus Noctis Baile de Máscaras"

Eventos 
Os eventos acontecem na tradicional casa de shows Matriz em BH/MG. A produção fica por conta do casal Stradh e Livia Yorke.

Ligações externas 
 Site oficial do Jus Noctis

Cultura de Belo Horizonte
Festivais góticos